Вечное возвращение — многозначный термин. Может означать:
 «Вечное возвращение» — французский фильм 1943 года.
 «Вечное возвращение» — украинский фильм 2012 года.
 Цикличность в религии.